Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club Bayer 04 Leverkusen hebben getraind vanaf 1953 tot op heden.

Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Trainers